Эдуард де Куртене (), известный также как Слепой граф (; около 1357 — 5 декабря 1419) — английский аристократ, 3/11 граф Девон и 4-й барон Куртене.

Биография 
Эдуард де Куртене был сыном сэра Эдуарда (второго сына графа Девона Хью) и его жены Эммелины Дауни. Старшие сын и внук графак умерли молодыми, так что права на наследство перешли к младшей ветви рода. Эдуард-младший унаследовал после смерти отца обширные владения своего деда по матери сэра Джона Дауни (тот владел 15 манорами в Корнуолле), а после смерти второго деда в 1377 году получил земли в Девоншире и титул графа Девона.

Свою карьеру Эдуард начал на севере. Он участвовал в ряде шотландских кампаний и в 1380 году был посвящён в рыцари Томасом Вудстоком. В следующем году он встретил в Гравелине невесту короля Ричарда II Анну Чешскую и сопровождал её до Лондона. В 1383 году Куртене был назначен «адмиралом Запада» с задачей защиты побережья Корнуолла и Девоншира от французских пиратов; вскоре он оставил этот пост как человек, малоопытный в морском деле.

С 1395 года Куртене заседал в Королевском совете. В 1400 году он ослеп и после этого не принимал участия в государственных делах. 11-й граф Девон умер в 1419 году. Поскольку старший сын умер ещё при его жизни, наследником стал второй, Хью.

Семья 
Эдуард де Куртене был женат на Мод де Камойс, дочери сэра Джона де Камойса (сына 1-го барона Камойса) и Элизабет де Латимер. В этом браке родились четверо детей:

 сэр Эдуард де Куртене (около 1385—1418)
 Хью де Куртене, 12-й граф Девон (1389—1422)
 Джеймс де Куртене
 Элизабет де Куртене; 1-й муж — Джон Харингтон, 4-й барон Харингтон; 2-й муж — Уильям Бонвилл, 1-й барон Бонвилл

Предки 

</center>

Примечания 

Графы Девон
Кортни
Эдуард де Куртене, 4-й барон Куртене